Мі́тчелл () — прізвище, ім'я або топонім.

Персоналії 
 Мітчелл (прізвище)
 Мітчелл (ім'я)

Топоніми

Мітчелл (Австралія) ) — місто у Квінсленді

Мітчелл (округ) () — округи (графства) у США
 Мітчелл — місто, штат Джорджія
 Мітчелл — місто, штат Індіана
 Мітчелл — місто, штат Айова
 Мітчелл — місто, штат Небраска
 Мітчелл — місто, штат Орегон
 Мітчелл — місто та окружний центр округу Девісон, штат Південна Дакота
 Мітчелл — місто, штат Вісконсин
 Мітчелл — переписна місцевість, штат Іллінойс
 Мітчелл (гора) — найвища гора в системі Аппалачі